Harry Davies peut faire référence à:

  (fl. 1922–1923), footballeur anglais pour Chorley, Port Vale et Bacup Borough
  (1876–?), footballeur anglais pour Doncaster Rovers, Gainsborough Trinity, Hull City et Wolverhampton Wanderers
  (1888–1958), footballeur anglais pour Stoke
  (1904–1975), footballeur anglais pour Huddersfield Town, Port Vale et Stoke City
  (1994-), joueur de rugby gallois
  (1878–1957), homme politique de Rhodésie du Sud
  (Harry Donald Davies, 1892–1958),  joueur de cricket anglais, footballeur amateur et journaliste
  (1888–1927), homme politique socialiste gallois et syndicaliste

Voir aussi
  (1914–1955), auteur-compositeur gallois

 , un personnage de Tru Calling